

Société 
Au sein de la mafia, le baiser de la mort est l'annonce de sa mort violente prochaine pour celui qui le reçoit.

Littérature 

 Le Baiser de la mort, roman fantastique de Robert Lawrence Stine 
 Le Baiser de la mort, roman de Jean-Louis Monnet

Cinéma 

 Baiser de la mort, titre québécois , film de Barbet Schroeder sorti en 1995.

Art 
 Le baiser de la mort est une célébre statue de Jaume Barba (1930), située dans le cimetière de Poblenou, à Barcelone.

Jeu d'échecs 

Aux échecs, on parle de baiser de la mort quand un joueur place sa dame juste à côté du roi adverse (le plus souvent soutenue par une autre pièce ou bien par un pion) et gagne ainsi la partie (soit par mat direct, soit parce que la prise de la dame entraîne le gain à court terme). Voir mats célèbres.

Biologie 
 Action des lymphocytes T cytotoxiques sur une cellule infectée.

Voir aussi
 
 Baiser de Judas
Baiser